Assassino, persona autore di omicidio
 Assassino o Asso assassino, gioco di carte
 Assassino – classe del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Assassino – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Assassino – personaggio dell'universo de La Ruota del Tempo
 Assassino- membro dell'Ordine degli Assassini nella serie videoludica di Assassin's Creed

Pagine correlate 
 Assassini
 Assassin